Paseo (spanisch für Gehen, Spaziergang, Bummel, Promenade oder Flaniermeile) steht für bedeutende städtische Straßen
Paseo de la Castellana, Madrid, Spanien
in Mexiko:
Paseo Montejo, Mérida, 
Paseo de la Reforma, Mexiko-Stadt
in Mazatlán:
Paseo Olas Altas
Paseo Claussen
Paseo del Centenario
Weiteres:
Toyota Paseo, Automarke
Paseo Bridge, ehemalige Brücke in Kansas City